Navàs kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Navàs (ort), Katalonien, Província de Barcelona, 
 Navàs (kommun), Katalonien, Província de Barcelona, 

Robotskapade Spanienförgreningar